Dolce Vita – singel Ryana Parisa
 Dolce Vita – singel Krambambuli
 Słodkie życie (wł. La dolce vita) – włoski film z 1960